Table des caractères Unicode U+A000 à U+A48F (40 960 à 42 127 en décimal).

Yi – syllabaire des Monts frais (Unicode 3.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture syllabique yie des Monts frais (dans la préfecture autonome yi de Liangshan en République populaire de Chine), telle qu’elle est utilisée dans le dialecte nosu (ou nisu) standard de la langue yie moderne, ainsi qu’en chinois ou en sanskrit) et dérivée d’une simplification d’un syllabaire traditionnel (bien plus étendu).

Les 21 premiers caractères représentent des syllabes sans attaque, c’est-à-dire des voyelles. Le caractère suivant, U+A015, n’est pas une syllabe en tant que telle (malgré son nom normalisé) mais une marque d'itération. Les autres caractères représentent les syllabes commençant par une ou plusieurs consonnes co-articulées suivies des rimes (comportant une voyelle et d’éventuelles consonnes de coda), codées ensemble selon leur(s) consonne(s) d’attaque, dans l’ordre traditionnel (toutes les combinaisons de consonnes d’attaque et de rimes ne sont pas représentées, car elles ne sont pas employées dans la langue yie moderne, ni nécessaire pour la transcription du chinois ou du sanscrit).

À ces caractères peuvent se combiner des signes diacritiques (non présents dans le syllabaire ci-dessous) pour noter les tons (aussi bien dans les différents dialectes yis que dans le nosu (ou nisu) standard et dans la transcription du mandarin).

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
   Yi Syllables, tableau sur le site Unicode.
   Syllabaire yi  des Monts frais, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Syllabaire yi
 Yi (langue), nisu
 Table des caractères Unicode (A000-AFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00A00